Gheorghe Albu se poate referi la:
 Gheorghe Albu (fotbalist) (1909 - 1974)
 Gheorghe Albu (politician) (n. 1954)